Шицзу́н (, «пращур покоління») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю та правителів інших народів китайської культурної сфери.

Китай 
 Шицзун — шостий імператор династії Хань (141 —87 до н. е.).
 Шицзун — другий правитель держави Уюе (932–941).
 Шицзун — другий імператор династії Пізня Чжоу (954–959).
 Шицзун — п'ятий імператор династії Цзінь (1161–1189).
 Шицзун — одинадцятий імператор династії Мін (1521–1567).
 Шицзун — п'ятий імператор династії Цін (1722–1735).

Корея 
 Седжон Великий

Храмові імена імператорів